Алекановская надпись — последовательность нерасшифрованных знаков, обнаруженная осенью 1897 года в деревне Алеканово (ныне Рязанской области) археологом Василием Городцовым. 

Знаки нанесены на небольшой глиняный горшок 15 см высотой, найденный в славянском захоронении. Было установлено, что надпись подлинная, общепринятого прочтения нет. Городцов датировал надпись X—XI веками. Пять похожих символов на черепках были найдены в Алеканове в 1898 году.

Городцов предположил, что это могут быть «славянские руны», хотя только два знака напоминают руны скандинавские. По мнению этнографа , текст написан зеркально и должен читаться справа налево. По другой точке зрения, надпись записана с помощью локального набора знаков, созданного в племенном союзе вятичей.

Примечания 

Открытия 1897 года
Нерасшифрованные письменности
Археологические объекты Рязанской области
Рязанский район Рязанской области